

Івашево — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Івашево — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Івашево — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Івашево — присілок, Лузький район, Кіровська область